Gletscherstraße heißen:
 Gletscherstraße (Großglockner), Stichstraße der Glocknerstraße zur Franz-Josephs-Hohe am Pasterzengletscher, Kärnten
 Kaunertaler Gletscherstraße, Alpenstraße zum Schigebiet Rettenbachferner im Kaunertal, Tirol
 Ötztaler Gletscherstraße, Alpenstraße zum Schigebiet Rettenbachferner im Ötztal, Tirol